Список участников Австралийской антарктической экспедиции (1911—1914 годов) под началом Дугласа Моусона. Включает временных членов экспедиции и судовой команды.

Судовой отряд (Команда «Авроры»)

Офицерский состав 
 Джон Кинг Дэвис — капитан корабля, заместитель начальника экспедиции.
 Ф. Флетчер — первый помощник капитана в сезон 1911—1913 года.
 Джон Блэйр — первый помощник капитана в сезон 1913—1914 года.
 Персиваль Грэй — второй помощник капитана.
 Кларенс Петерсен де ла Мотт — третий помощник капитана.
 Ф. Джиллис — старший механик.

Рядовой состав 
Список составлен Тимом Толли (Центр Моусона, Австралия). Он показывает огромную текучесть рядовых членов команды, вынужденных служить в тяжёлых полярных условиях за маленькое жалованье (в среднем — 5 фунтов в месяц). Если известно имя, оно приводится в полной форме.

 Адамс Э. Матрос в сезон 1911—1912 годов.
 Андерсон, Енох. Кочегар в сезон 1913—1914 годов.
 Бакстер, Джеймс. Кочегар. Нанят на период с 2 по 18 сентября 1912 года.
 Бетелл, Кук. Матрос. Нанят на период с 4 августа по 3 сентября 1911 года.
 Беверли А. Третий механик, нанят на период с 9 октября 1913 по 19 марта 1914 года.
 Блэйк Дж. Кочегар, нанят на период с 10 сентября 1913 по 28 февраля 1914 года.
 Бойс У. Стюард, нанят на 8 дней с 23 апреля по 5 мая 1912 года.
 Брэдли Р. Матрос, нанят на период с 1 ноября 1912 по 19 марта 1913 года.
 Бриггс С. Юнга.
 Брукс Х. Юнга.
 Бёрни Ф. Кочегар с 4 августа по 8 ноября 1911 года.
 Доусон А. Матрос, нанятый в Литтелтоне на период апреля — августа 1912 года.
 Доббс С. Матрос в сезон 1913 года.
 Доэрти Дж. Матрос в сезон 1913—1914 года.
 Де Мэй А. Матрос. Нанялся в Хобарте 5 ноября 1913 года, уволился 19 ноября.
 Десмонд Ф. Матрос в сезон 1911—1912 года.
 Доббс Ч. Кок, нанимаемый на месяц в сезон 1912 и 1913 годов.
 Доддс, Эдвард. Кочегар в сезон 1911—1912 года.
 Доэрти Дж. Лётчик, пилот аэросаней в сезон 1912—1914 годов.
 Дойл У. Кочегар, нанятый на 3 месяца в 1911 году.
 Эрексон Э. Матрос, нанятый для перехода из Аделаиды в Хобарт в 1914 году.
 Эванс Ф. Механик, нанятый на период августа — ноября 1911 года.
 Фифут Э. Главный кок в сезон 1911—1912 года.
 Флетчер, Фрэнк. Боцман в сезон 1912—1913 года.
 Фоли М. Матрос в сезон 1913—1914 года.
 Фолвик, Андрес. Матрос, нанятый на сентябрь — октябрь 1913 года.
 Форбс, Джеймс. Матрос, самый опытный антарктический мореход в команде (участвовал в китобойной экспедиции Данди в 1892—1893 годах), специально нанят капитаном Дэвисом за 7 фунтов в месяц. Работал в экспедиции в сезон 1911—1913 годов, участвовал в обоих кругоантарктических плаваниях «Авроры».
 Фрице, Макс. Второй механик в сезон 1913—1914 года.
 Гиббон С. Второй стюард в сезон 1912—1913 года.
 Годдард Х. Второй стюард в сезон 1913—1914 года.
 Хэкуорт Ч. Матрос в сезон 1912—1913 года.
 Хансен Й. Работал в сезон 1913—1914 годов, в том числе в феврале — марте 1914 года исполнял обязанность офицера.
 Харди, Артур. Кочегар в сентябре — ноябре 1913 года.
 Харрисон, Чес. Секретарь и делопроизводитель, дважды нанимаемый на неделю в сентябре — октябре 1913 года.
 Эсо С. Нанимался коком на два дня в апреле 1912 года.
 Хауган С. Нанят в апреле 1912 года кочегаром, в мае повышен до механика, уволился в августе.
 Хоар, Джордж. Стюард, исполнял также обязанности кока в сентябре — ноябре 1911 года.
 Джосс, Лесли. Матрос в сезон 1911—1912 годов.
 Кемпбелл Р. Второй механик при переходе из Аделаиды в Хобарт.
 Кроссли Дж. Кочегар с 4 ноября 1911 по 15 марта 1912 года.
 Кумб Х. Кочегар в ноябре 1911 — марте 1912 года.
 Купер У. Стюард.
 Корнер, Гарри. Второй механик в августе 1911 — сентябре 1912 года.
 Коррел, Перси. Ассистент профессора Т. Дэвида (Мельбурн). Совершил плавание в 1913—1914 годах во время спасательной операции.
 Келли Д. Матрос, прослужил всего 7 дней в ноябре 1913 года.
 Колер Э. Матрос в сезон 1912—1913 года.
 Кайм Дж. Кок в сезон 1913—1914 года.
 Лидьярд, Томас. Матрос в сезон 1913—1914 года.
 Линкольн Б. Матрос в сезон 1912—1913 года.
 Лох Э. Нанят на 7 дней в апреле 1912 года.
 Макартур П. Третий механик в сезон 1911—1913 года.
 Макграт Б. Матрос в сезон 1911—1912 года. 1 апреля 1912 года получил тяжёлую травму, списан на берег с вознаграждением в 111 фунтов 10 шиллингов с отказом от всех претензий, запись о чём была внесена в судовой журнал.
 Макклур, Фрэнк. Кок в сентябре — октябре 1912 года.
 Макмагон, Томас Персиваль. Старший стюард в сезон 1911—1912 года
 Макфриц. Второй механик в сезон 1913—1914 года.
 Маккензи Х. Механик, нанятый в Англии на месяц в июне 1911 года.
 Макнис (или Макпис), Освальд. Матрос, участвовавший во всех плаваниях «Авроры» (уходил на берег с марта по сентябрь 1913 года).
 Мар Дж. Матрос в сезон 1913—1914 года.
 Мэндерс Х. Второй механик в сентябре — октябре 1913 года.
 Мартин Ч. Матрос в сентябре — октябре 1913 года.
 Марк Э. Кок в июле — сентябре 1912 года.
 Максфилд Э. Второй механик в сезон 1913—1914 года.
 Мод Дж. Кочегар в сезон 1914 года.
 Моррисон У. Матрос. Нанят в Англии, участвовал в переходе из Кейптауна в Хобарт в 1911 году.
 Понд Э. Матрос в июле — ноябре 1911 года.
 Морт, Джейкоб. Кочегар в сезон 1913—1914 года.
 Оффин Дж. Матрос в сезон 1913—1914 года.
 Пирс, Данкан. Боцман в сезон 1911—1912 года.
 Пил, Патрик. Нанят на 9 дней в мае 1912 года.
 Пентони Э. Второй стюард в июле — августе 1912 года.
 Петтит Л. Второй стюард в сезон 1911—1912 года
 Пиггот, Клиффорд. Старший кок. Прослужил 6 дней.
 Поуп У. Плотник, нанятый на август — ноябрь 1911 года.
 Поттер Дж. Матрос. Нанялся 4 ноября 1913 года, дезертировал в Мельбурне 11 ноябре.
 Рейд, Джон. Кочегар, нанятый на переход из Аделаиды в Хобарт.
 Ролер А. Кочегар в сезон 1912—1913 года. Получил компенсацию за лечение в размере 35 фунтов 13 шиллингов.
 Ройял О. Старший стюард, нанятый на неделю в 1912 году.
 Рашфорт Дж. Матрос, нанятый для перехода из Кардиффа в Кейптаун.
 Раст Дж. Кок в сезон 1911—1912 года.
 Райм Л. Кок в сезон 1913—1914 года.
 Салиба Дж. Кок в апреле — июле 1912 года.
 Шрёдер А. Матрос в сезоны 1911—1913 годов.
 Саймонсон Ч. Матрос в августе — ноябре 1911 года.
 Смит Дж. Матрос в августе — ноябре 1911 года.
 Салливан У. Боцман в июле — ноябре 1911 года.
 Тэйлор Г. Матрос в сезон 1912—1913 года.
 Тэйлор Г. Р. Кочегар в сезон 1912—1913 года.
 Тэйлор Т. Кок в августе — ноябре 1911 года.
 Томпсон Э. Кочегар, далее повышен до помощника механика. Служил в сезоне 1912—1913 года.
 Тучер Н. Боцман, нанят в Кардиффе в 1911 году. Уволился в Хобарте в марте 1912 года.
 Виндже Л. Матрос в сезон 1912—1913 года.
 Виллем Ватершут Ван дер Грахт — геолог и фотограф, независимый исследователь. Проводил самостоятельные исследования на Огненной Земле, посетил Землю Грейама с китобойной экспедицией. Имел геологическое образование, хороший картрограф. В Австралийской экспедиции участвовал в сезон 1912—1913 года.
 Уиттл Д. Второй стюард в мае — июле 1912 года.
 Вигселл Х. Матрос в сезон 1911—1912 года. Дезертировал на два месяца в октябре — декабре 1911 года.
 Уильямс Г. Второй стюард в сезон 1912—1913 года. В сезон 1913—1914 года повышен до старшего стюарда.

Отряд острова Маккуори 
 Джордж Фредерик Эйнсворт — начальник партии на острове Маккуори, метеоролог.
 Лесли Рассел Блейк — геолог, картограф.
 Гарольд Гамильтон — биолог.
 Чарльз Санделл — радист, механик.
 Артур Сойер — радист.

Основной зимовочный отряд (Мыс Денисона, Земля Адели) 
 Дуглас Моусон — начальник экспедиции, геолог.
 Эдвард Бейдж — астроном, помощник магнитолога.
 Сесил Мадиган — метеоролог.
 Бельграв Ниннис — каюр. Погиб вместе со всей собачьей упряжкой 14 декабря 1912 года при падении в ледниковую трещину.
 Ксавье Мерц — швейцарский лыжник и альпинист, каюр. Скончался после тяжёлой болезни 7 января 1913 года во время санного похода.
 Арчибальд Маклин — врач, бактериолог.
 Фрэнсис Бикертон — механик из команды аэросаней.
 Альфред Ходжман — картограф.
 Фрэнк Хёрли — фотограф и кинооператор.
 Эрик Уэбб — старший магнитолог.
 Перси Корелл — механик, ассистент при научных наблюдениях.
 Джон Хантер — биолог, работал в сезон 1911—1912 года.
 Чарльз Лезерон — ассистент биолога, препаратор, чучельник.
 Фрэнк Стилуэлл — геолог.
 Герберт Мёрфи — квартирмейстер.
 Уолтер Ханнам — механик, радист.
 Джон Клоуз — ассистент биолога в сезон 1911—1912 года.
 Лесли Уэттер — врач в сезон 1911—1912 года.
 Сидни Джефрис — радист в сезон 1913—1914 года. Из-за психического расстройства в июле 1913 года был отстранён от обязанностей.

Западная санная партия 

 Фрэнк Уайлд — начальник партии, лыжник, каюр.
 Эндрю Уотсон — геолог.
 Сидни Джонс — врач.
 Чарльз Гаррисон — биолог. Единственный женатый участник Западной партии. В 1914 году пропал без вести во время похода на рыболовном исследовательском судне «Эндевор».
 Мортон Мойес — метеоролог.
 Александр Кеннеди — магнитолог.
 Чарльз Ходли — геолог.
 Джордж Дауэрс — картограф.

Комментарии

Примечания

Источник 

 

Антарктические экспедиции
Австралия в Антарктике